Минкино — название населённых пунктов:

Россия 
 Минкино — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Минкино — деревня в Островском районе Псковской области.